Гугу́н (, «Бывший [императорский] дворец») — общее название для императорских дворцов свергнутых китайских династий. Вне Китая применяется в основном по отношения к следующим объектам:
 Запретный город династий Мин и Цин в Пекине (КНР), и находящийся в нём Музей Императорского Дворца.
 Музей Императорского Дворца в Тайбэе (Тайвань), основанный на экспонатах, эвакуированных из вышеуказанного пекинского музея.

Также может относиться к следующим дворцам:
 Мукденский дворец раннего периода династии Цин в Шэньяне (Мукдене).
 Большей частью разрушенный маньчжурами дворец династии Мин в Нанкине; см. Ming Palace, Nanjing.